Za nieoficjalne mecze reprezentacji Polski uznano:
 mecze reprezentacji Polski z drużynami klubowymi,
 mecze reprezentacji Polski z innymi drużynami (reprezentacje regionów, miast, zespoły nieoficjalne, amatorskie, olimpijskie, drugie reprezentacje, reprezentacje juniorów, młodzieżowe itp.),
 mecze w ramach rozgrywek olimpijskich z reprezentacjami amatorskimi,
 mecze eliminacji do Igrzysk Olimpijskich w latach 1960–1988,
 mecze innych drużyn, które de facto były reprezentacją Polski (np. Polska Południowa, Liga Polska, Kadra PZPN, reprezentacja związków zawodowych, reprezentacja Polski pod firmą regionów czy miast itp.),
 mecze sparingowe reprezentacji Polski B.

XX wiek

1920

Lata 1921–1930

Lata 1931–1940

Lata 1941–1950

Lata 1951–1960

Lata 1961–1970

Lata 1971–1980

Lata 1981–1990

Lata 1991–2000

XXI wiek

Lata 2001–2010

Lata 2011–2018

Bilans

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 Wydania tygodnika „Stadjon”

Zobacz też 
 Lista meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn

Listy meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn